Голубо́й Нил:

 Голубой Нил — река в Эфиопии и Судане, правый приток Нила.
 Голубой Нил — одна из 17 провинций Судана.